Sarsfield ist der Familienname folgender Personen:

 António Alexandre Sarsfield Rodrigues (1905–1994), portugiesischer Sprinter, siehe António Rodrigues (Leichtathlet, 1905) 
 Patrick Sarsfield, 1. Earl of Lucan (um 1650–1693), irischer Jakobit und Soldat
 Pedro Sarsfield (1781–1837), spanischer General und Vizekönig von Navarra

Siehe auch:
 Vélez Sársfield